Діагра́ма ста́нів:

 Діаграма станів (фазова діаграма) — графічне зображення граничних ліній співіснування фаз фізико-хімічної системи залежно від її складу та термодинамічних параметрів.
 Діаграма стану сплавів залізо-вуглець — графічне відображення фазового стану сплавів заліза з вуглецем в залежності від їх хімічного складу і температури.
 Термодинамічна діаграма стану — графік (діаграма), на якому (якій) на осях координат відкладають значення термодинамічних параметрів (тиску p, об'єму V і температури T) або однозначно пов'язаних з ними функцій стану термодинамічної системи; кожна точка на діаграмі відповідає певному рівноважному стану системи, а лінія відповідає термодинамічному процесу.
 Діаграма станів автомата — орієнтований граф, вершинам якого відповідають стани автомата, а дугам — вхідні сигнали.
 Діаграма станів в UML — діаграма, що описує зміну станів об'єкта у часі, одна з діаграм моделювання поведінки об'єкта як автомата.
 Діаграма станів у хімії — діаграма, на якій молекулярні електронні стани (представлені розташованими одна над одною горизонтальними лініями, для того щоб показати відносні енергії) згруповані за мультиплетністю в горизонтально зміщені колонки.